Мазохизъм може да се отнася до:

 Садомазохизъм,
 Самопораженско личностно разстройство.